

Onomastica
 Candeloro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Dominic Candeloro – storico statunitense
 Giorgio Candeloro – storico italiano
 Philippe Candeloro – pattinatore artistico su ghiaccio francese